Filmy
 Bezbronna niewinność (Nevinost bez zaštite) − jugosłowiański film z 1941 roku, w reżyserii Dragoljuba Aleksicia,
 Bezbronna niewinność (Nevinost bez zaštite) − jugosłowiański film z 1968 roku, w reżyserii Dušana Makavejeva.